Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 37 dans le monde.

 Route européenne 37 en Allemagne
 Route fédérale 37 en Allemagne
 Route 37, aussi connue sous le nom de route Stewart-Cassiar, en Colombie-Britannique et au Yukon, Canada.
 Route 37 en Ontario, Canada
  aux États-Unis
 Interstate 37 aux États-Unis
 California State Route 37  aux États-Unis
  dans certains départements, en France
 Route 37 en Islande
 Route magistrale 37 en Serbie
  dans certains pays